Sfinx, o creatură fantanstică din mitologia mai multor popoare
 Marele Sfinx de la Giza, sculptură de mari dimensiuni, cea mai celebră reprezentare a Sfinxului (v. mai sus)
 Sfinxul din Bucegi, formațiune geologică din munții României, cu un aspect amintind de Sfinxul din mitologie
 Sfinx (formație), formație românească de rock progresiv
 Poreclă dată fostului președinte francez François Mitterrand